Sabbioni bezeichnet die italienischen Orte

 Sabbioni, Ortsteil von Crema
 Sabbioni, Ortsteil von Ferrara
 Sabbioni, Ortsteil von Lendinara
 Sabbioni, Ortsteil von Loiano
 Sabbioni, Ortsteil von Salara
 Sabbioni, Ortsteil von Viadana
 Sabbioni-Zampine, Ortsteil von Stienta
 Castelnuovo dei Sabbioni, Ortsteil von Cavriglia
 Ghiara Sabbioni, Ortsteil von Fontanellato
 Massa dei Sabbioni, Ortsteil von Cavriglia
 Punta Sabbioni, Ortsteil von Cavallino-Treporti
 Santa Maria dei Sabbioni, Ortsteil von Cappella Cantone

zudem ist er der Familienname von

 Giovanni VIII. Sabbioni, Erzbischof von 1838 bis 1852 in Spoleto, Italien
 Simone Sabbioni (* 1996), italienischer Schwimmer